San Gabrielito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Gabrielito, Tetipac, ort, Guerrero, 
 San Gabrielito, Tepecoacuilco de Trujano, ort, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar